Osoby o nazwisku Wessel
 Adam Augustyn Wessel (1678–1735) – polski duchowny katolicki
 Caspar Wessel (1745–1818) – norwesko-duński matematyk
 Hedvig Wessel (ur. 1995) – norweska narciarka
 Herbert Wessel (ur. 1944) – niemiecki lekkoatleta
 Horst Ludwig Wessel (1907–1930) – niemiecki nazista, SA-Sturmführer
 Johan Herman Wessel (1742-1785) – poeta norwesko-duński
 Szczęsny Wessel (XVII w.) – podkomorzy nowogrodzkosiewierski
 Teodor Wessel (?–1791) – wojewoda łęczycki
 Tilmann Wessel (zm. ok. 1430) – niemiecki duchowny katolicki